Клан может означать:

 Клан ( — семья или потомство) — наименование рода (реже племени) у кельтских народов: ирландцев, шотландцев, валлийцев (уэльсцев) и других; см. 
 Кланы Шотландии — родовые общины с внутренним патриархальным устройством, имеющие общего предка. Отличительным признаком принадлежности к тому или иному клану у шотландцев является килт с характерным для каждого клана рисунком (тартаном).
 Клан — род, который ведёт своё происхождение от мифического или легендарного предка, точную генеалогическую цепочку к которому члены клана не прослеживают. Родовая группа, члены которой ведут своё происхождение от реального предка, с которым все члены группы прослеживают точное генеалогическое родство, обозначается как «линидж» (см. Коротаев А. В., Оболонков А. А. Родовая организация в социально-экономической структуре классовых обществ // Советская этнография, 1989, № 2, с.36-45).
 Клан — форма общинной и родоплеменной организации на территории Великих Африканских озёр.
 Клан — мафиозная группировка, связанная тесными отношениями наподобие семейных.
 Игровой клан — вид сообщества, группа людей, играющих в многопользовательскую игру в одной команде.
 «Клан» () — американский 8-серийный телесериал, частично основанный на ролевой игре ; премьера в 1996 году.
  — американский 6-серийный мини-сериал; премьера в 2003 году.
 «Клан» — французский фильм-драма 2004 года.
 Клан, Брэдли (род. 1990) — американский профессиональный теннисист.

Топоним 
 Клан () — коммуна во Франции.
 Клан () — коммуна в департаменте Приморские Альпы, Франция.
 Клан () — коммуна в департаменте Верхняя Сона, Франция.